Акжарык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Акжарык — село в Актогайском районе Карагандинской области.
 Акжарык — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.